Kaiyuan (开原) est une ville du sud de la province du Liaoning en Chine ;
 Kaiyuan (开远) est une ville du sud de la province du Yunnan en Chine.

zh:开元寺